Торфяное — топоним:

Россия 
 Торфяное — посёлок в Гатчинском районе Ленинградской области.
 Торфяное — посёлок в Приозерском районе Ленинградской области.
 Торфяное — деревня в Чудовском районе Новгородской области.
 Торфяное — железнодорожная станция (населенный пункт) в Чудовском районе Новгородской области.
 Торфяное — посёлок в Удомельском районе Тверской области.
 Торфяное — железнодорожная станция на московском направлении Санкт-Петербургского отделения Октябрьской железной дороги.
 Торфяное — исторический район в Парголове г. Санкт-Петербург.
 Торфяное — до 1923 г. название поселка Рахья во Всеволожском районе Ленинградской области.

Украина 
 Торфяное — село в Бородянском районе Киевской области.

См. также 
 Торфяная
 Торфянка
 Торфяновка
 Торфяной